Парово́зная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Паровозная улица — улица в Липецке (Сырский).
 Паровозная улица — улица в городе Орле.
 Паровозная улица — улица во Пскове.
 В Санкт-Петербурге:
 Паровозная улица — улица в Красносельском районе.
 Паровозная улица — улица в Зеленогорске.
 Паровозная улица — улица в городе Тюмени.

Украина 
 Паровозная улица — улица в Керчи.
 Паровозная улица — улица в Симферополе.
 Паровозная улица — улица в Херсоне.

См. также 
 Тепловозная улица